Newburgh kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Newburgh, Aberdeenshire, 
 Newburgh, Fife, 
 Newburgh, Lancashire, 
 Newburgh, North Yorkshire,

USA 

 Newburgh, Indiana, Warrick County, 
 Newburgh, New York, ort, Orange County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar